Бобо́вицкая со́тня — административно-территориальная и войсковая единица в составе малороссийского Стародубского полка, существовавшая в XVII веке.

Центр — село Бобовичи (ныне Старые Бобовичи).

В описании Нежинского полка 1654 года, куда в то время входил Стародубский полк как автономная единица, упоминается отдельная Бобовицкая сотня, очевидно сформированная сразу после освобождения от поляков (1648). Однако вскоре (по-видимому, в связи с претензиями Киево-Печерской лавры на значительные земельные владения в этой местности и, соответственно, с переводом здешнего населения в разряд крестьянства) Бобовицкая сотня была упразднена. К моменту выделения Стародубского полка в самостоятельную единицу (1663) Бобовицкая сотня уже не значилась и в дальнейшем не возобновлялась.

Около полувека территория Бобовицкой сотни и её немногочисленное казацкое население входили в состав полковой сотни, а около 1711 года здесь была образована Новоместская сотня.

Литература 
 А. М. Лазаревский. Описание старой Малороссии. Том I. Полк Стародубский. — Киев, 1888.
 Присяжнi книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. — Київ, 2003. — C. 341—342.

Сотни Стародубского полка